Эмилия Эдуардовна Аболтыня (; 1917—1994) — ремонтёр дорожно-эксплуатационного района № 7 Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда (05.10.1966).

Родилась 22 сентября 1917 года в приходе Мера (Латвия).

С апреля 1945 г. работала в 13-й дистанции дорожно-эксплуатационного района (ДЭР) № 7. Участвовала в восстановлении разрушенных во время войны дорог. Систематически выполняла сменные задания на 112—117 %.

В 1961 г. первая в ДЭР-7 награждена значком «Ударник коммунистического труда».

Неоднократно исполняла обязанности дорожного мастера дистанции. За образцовое содержание закрепленного участка дороги награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

В 1962—1964 гг. секретарь парткома, с 1965 г. председатель профкома ДЭР-7.

Герой Социалистического Труда (05.10.1966).

Умерла в 1994 году.

Примечания

Источники 
 Latvijas padomju enciklopēdija, Том 1 Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981
 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I—III un rādītājs. 1967—1972.
 Latvijas Padomju enciklopēdija, 1—102. 1981—1988
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 
 Фото

Персоналии:Латвийская ССР
Члены КПСС